South Bend (Indiana)
South Bend (Nebraska)
South Bend (Washington)